Freidhof ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Freidhof (1874–1958), deutscher Maler und Lithograf
 Gerd Freidhof (* 1942), deutscher Slawist
 Rudolf Freidhof (1888–1983), deutscher Politiker der SPD